Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1993-1994 est la  édition de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1993-1994
Championnat Espagne Football 1993-1994 D1
Championnat Espagne Football 1993-1994 D1
Espagne
Espagne